

Belgische personen
 Albert Dejonghe (?-1981), een Belgisch politicus
 Albert Dejonghe (1894-1981), een Belgisch wielrenner
 Albert De Jonghe (1908-1998), een Belgisch historicus